Marmul ist der Name folgender Orte und Bezirke:

 Marmul (Afghanistan), ein Distrikt der afghanischen Provinz Balch
 Marmul (Oman), eine Stadt im omanischen Wilaya Šalīm und Ḥallāniyyāt-Inseln innerhalb der Gouvernement Dhofar